A991 steht für:
 A991 road, eine A Road in Schottland
 ein nicht realisiertes Straßenbauprojekt in Deutschland, siehe Bundesautobahn 92#Geschichte 

A991